Большо́й Са́ввинский переу́лок — улица в центре Москвы в Хамовниках между 2-м переулком Тружеников и Погодинской улицей.

Происхождение названия 
Малый и Большой Саввинские переулки получили название во второй половине XIX века по находившейся здесь церкви Святого Саввы (известна с 1454 года, снесена в 1931 году), патриаршей слободы Саввина (Саввинского) монастыря XV—XVII веков (примерное расположение — современный адрес Большой Саввинский пер.,д.14).

Описание 
Большой Саввинский переулок отходит под острым углом от 1-го переулка Тружеников в непосредственной близости от 2-го переулка Тружеников, пересекает его, проходит на юго-запад параллельно Погодинской улице и Саввинской набережной, направо от него отходит переулок Льва Выготского, затем поворачивает на юг и выходит на Погодинскую.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:

 № 3 — реставрационная организация «Эска»;
 № 9 — Приют для неизлечимо больных женщин с церковью во имя иконы Божьей матери «Всех Скорбящих Радость» (1904, архитектор М. А. Дурнов), сейчас — издательский дом «Любимая книга»; журналы «Антиквариат», «Digital Camera», «Dolce Vita», «Если»; студии озвучивания и дубляжа «Новамедиа», «КупиГолос»;
 № 15 — Приют имени митрополита Сергия с церковью преподобного Сергия Радонежского (1899—1901, архитектор С. У. Соловьёв), ныне — НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени А. Н. Сысина

По чётной стороне:

 2-4-6, стр. 13—16 — главный дом с мезонином городской усадьбы Ганешиных (Грачевых) и два одинаковых одноэтажных флигеля, 1816—1817, 1834, 1843, 1849-1850, 1879-80 гг.
№ 6 — усадебный дом (1816, архитектор А. Д. Грачёв)
8, стр. 5 — Бывший жилой дом В.П. Золотарёва., 1880 г. (деревянный, архитектор С.И. Архангельский)
 № 10 — Учебное здание (1911, архитектор В. Н. Башкиров)
 № 12 — Фабричные здания Товарищества Гюбнера (1880-е, архитектор В. Г. Залесский; пристройка — архитектор А. О. Гунст)

См. также 
 Малый Саввинский переулок
 Саввинская набережная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема Б. Саввинского переулка

Саввинский Большой переулок